Çallı bezeichnet:

 Çallı (Milas), Ortschaft im türkischen Landkreis Milas

 İbrahim Çallı (1882–1960), türkischer Maler